Bryowijkia är ett släkte av bladmossor. Bryowijkia ingår i familjen Trachypodaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bryowijkia